Eleonora Luisa Gonzagová (13. listopadu 1686, Guastalla – 16. března 1741, Padova) byla jako manželka Františka Maria de' Medici vévodkyně z Rovere a Montefeltra. Byla nejstarším dítětem Vincenza Gonzagy, vévody z Guastally a Sabbionety, a jeho druhé manželky Marie Viktorie Gonzagové. Žádné děti neporodila.

Biografie 
Eleonora Luisa Gonzagová se 14. července 1709 provdala za Františka Mariu de' Medici, vévodu z Rovere a Montefeltra (tituly zděděné po jeho matce). Jejímu manželovi bylo 48 let a byl morbidně obézní. Před svatbou Cosimo III. de' Medici, velkovévoda z Toskánska, který sňatek podnítil, vyslal do Guastally agenty, aby posoudili její fyzický vzhled. Došli k závěru, že měla krásnou pleť, oči, ústa a pas.

Eleonoru Luisu její manžel odpuzoval, odmítla plnit manželské povinnosti. Navzdory žádosti o pomoc svého starého zpovědníka z Guastally ji Cosimo III. nedokázal přemluvit, aby se podvolila, protože se údajně bála, že se nakazí pohlavními chorobami. František Maria dokázal tuto těžkou situaci překonat a nakonec bylo manželství naplněno. Nenarodili se však žádní dědicové a v důsledku toho byl František Maria zdrcen.

Dne 2. února 1711 František Maria zemřel na vodnatelnost a zanechal po sobě přemrštěné dluhy. Eleonora Luisa setrvala na toskánském dvoře až do smrti svého synovce Giana Gastona de' Medici, velkovévody toskánského. Odtud odjela do Padovy v Benátské republice, kde 16. března 1741 zemřela.

Předkové

Odkazy

Reference

Literatura 
 ACTON, Harold. The Last Medici. [s.l.]: Faber & Faber, Limited 390 s. Dostupné online. . (anglicky) Google-Books-ID: 07ucPwAACAAJ.

Externí odkazy 
 

Gonzagové
Medicejové
Italské vévodkyně
Toskánské princezny
Lidé z Florencie
Narození v roce 1686
Narození 13. listopadu
Úmrtí v roce 1741
Úmrtí 16. března
Úmrtí v Padově
Ženy